Juchnowiec Kościelny (plaats), plaats in Polen
 Juchnowiec Kościelny (gemeente), gemeente in Polen